

Codici 
 RSS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Roseires (Sudan)

Religione 
 R.S.S. – Religiose del Santissimo Sacramento di Valence

Scienze 

RSS (RDF Site Summar o Really Simple Syndication) – formato per la distribuzione di contenuti web
 Abbreviazione di Reduced Space Symbology, vecchio nome della famiglia di codici a barre GS1 DataBar
 Root sum squared – metodo di somma per gli errori
 Royal Statistical Society – ente statistico britannico

Storia 
Rashtriya Swayamsevak Sangh – Corpi Nazionali Volontari, organizzazione nazionalista hindu nata negli anni '20 in India
 Repubblica Socialista Slovacca – parte della Cecoslovacchia (1969-1990)
 Repubblica Socialista Sovietica – parte del nome delle ex-repubbliche facenti parte dell'Unione Sovietica:

RSFS Russa 
RSS Ucraina
RSS Bielorussa
RSS Uzbeka
RSS Kazaka
RSS Georgiana
RSS Azera
RSS Lituana
RSS Moldava
RSS Lettone
RSS Kirghiza
RSS Tagika
RSS Armena
RSS Turkmena
RSS Estone
RSS Carelo-Finlandese